Svetovno prvenstvo v biatlonu 2004 je dvainštirideseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 7. in 15. februarjem 2004 v Oberhofu, Nemčija, v petih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Sklici in opombe 

2004
2004 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Oberhof